Irritation de la peau
 Colère
 Pseudo-chaleur : effet de feu occasionné par la capsaïcine du piment, ou le côté piquant donné par les glucosinolates de la moutarde.

Voir aussi
 :Catégorie:Produit chimique irritant